In 2004 werd het 46ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 25 januari tot 11 april. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Brasiliense beide won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij gelijkspel ging de club door die in de competitie het best gepresteerd had.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij gelijkspel ging de club door die in de competitie het best gepresteerd had.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil